«Nada personal» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Nada personal ("Nothing Personal") (1980), película  dirigida por George Bloomfield.
 Nada personal ("Nothing Personal") (1995), película dirigida por Thaddeus O'Sullivan.
 Nada personal ("Nothing Personal") (2009), película dirigida por Urszula Antoniak.
 Nada personal (1996), telenovela mexicana transmitida por la empresa televisora TV Azteca.
 Nada personal (2001), magacín emitido por Telecinco presentado por Nuria Roca, Llum Barrera y Maribel Casany.
 Nada personal (2017), nueva versión de la homónima producida por TV Azteca.
 Nada personal (2019), programa de televisión conducido por Viviana Canosa y emitido por El Nueve de Buenos Aires, Argentina.

Música 
 Nada personal (1985), álbum del grupo de rock argentino Soda Stereo:
 Nada personal (1985), canción de Soda Stereo.
 Nada Personal en Obras (1986), VHS de Soda Stereo, grabado en vivo en 1986 como parte de la gira de presentación de Nada Personal.
 Nada personal (1996), canción de Armando Manzanero.